Apollonia – miasto w pobliżu Cyreny, obecnie w Libii
 Apollonia – planetoida o numerze katalogowym 358
 Apollonia Iljin,1927 - synonim rodzaju ryb Neogobius

Zobacz też 
 Apollonia Iliryjska – kolonia Koryntu na wybrzeżu Iliryjskim
 Apollonia Pontyjska – kolonia Miletu, Fokai oraz Rodos na wybrzeżu Azji Mniejszej
 Apollonia Vitelli – postać fikcyjna z powieści i filmu Ojciec chrzestny
 Apolonia – strona ujednoznaczniająca